

Astronomia 
 1944 Günter – asteroide della fascia principale

Metrologia 
 Catena di Gunter – dispositivo di misurazione geodetica della distanza utilizzato dai periti per il rilievo del territorio

Onomastica 
 Gunter – variante del nome proprio di persona tedesco maschile Günther

Persone 
 Archibald Clavering Gunter (1847-1907) – scrittore inglese
 Bernhard Günter (1957) – compositore tedesco
 Chris Gunter (1989) – calciatore gallese
 Christian Günter (1993) – calciatore tedesco
 Edmund Gunter (1581-1626) – matematico e astronomo inglese
 Horst Günter (1913-2013) – baritono tedesco e insegnante di canto
 Jarvis Gunter (1985) – cestista statunitense
 Koray Günter (1994) – calciatore tedesco con cittadinanza turca
 Rodney Gunter (1992) – giocatore di football americano statunitense 
 Sue Gunter (1941-2005) – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Altro 
 Gunter – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Grayson dello Stato del Texas